Владимир Дмитриевич Крашенинников (род. 20 сентября 1948, Орёл, СССР) — российский актёр театра. Снимался в кино.

Биография 
Владимир Крашенинников родился 20 сентября 1948 года в городе Орле.

В 1974 году окончил школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко (мастерская А. М. Карева). Затем работал артистом в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского.

С 1985 года работает в театре «Свободное пространство».

В 1991 году на фестивале в Киеве, посвященном 100-летию Михаила Булгакова получил приз за лучшую мужскую роль Маркизова в спектакле «Адам и Ева».

Снимался в сериале «Соседи» (реж. Танюк).

Роли в театре 
 У. Шекспир «Ромео и Джульетта» — отец Лоренцо
 А. Пушкин «Станционный смотритель»
 О.Голдсмит «Ночь ошибок» — Хардкасл
 К.Гольдони «Слуга двух господ»
 Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» — мистер Дулитл
 О. Уайльд «Рыбак и его душа» — священник
 И. Кальман «Фиалка Монмартра» — Франсуа
 А. Чехов «Доктора» — Хирин
 Э.-Л.Уэббер, Т. Райс «Иисус» — Стражник
 М. Горький «Последние» — Яков Коломийцев
 И. Тургенев «Вешние воды» — слуга
 Н. Макиавелли «Мандрагора» — отец Тимотео
 Л. Пиранделло «Человек, зверь и добродетель» — Синьор Тото, аптекарь
 К. Гоцци «Зеленая птичка» — Панталоне, министр Тартальи
 К. Гольдони «Феодал» — Нардо, депутат общины
 Ж. Оффенбах «Янки в Париже» — Хор
 Б. Брехт, К. Вайль «Трехгрошовая опера» — Смит, сержант
 Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» — Пацюк, знахарь
 муз. М. Дунаевского, либретто М. Бартенев, А. Усачев «Алые паруса» — Священник
 «Леди Макбет Мценского уезда» Н. Лесков — Унтер-офицер
 «Уроки любви» П. Мариво — Слуга госпожи Аргант
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше — Петруччо
 «Биндюжник и король» муз. А. Журбина, А. Эппель — Арье-Лейб
 «Продавец дождя» Н. Ричард Нэш — Х. Карри, фермер
 «Дульсинея Тобосская» А. Володина – Санча Панса
 Тадеуш Ружевич «Непорочный брак» – Дедушка
 А. C. Пушкин«Капитанская дочка» – Савельич
 Иван Франко «Украденное счастье» - Староста
 .Цагарели, музыка Г.Канчели «Ханума» – Князь Вано Пантиашвили

Спектакли для детей 
 М. Бартенев «Рождественская история» — осел
 М. Бартенев «Снегурушка» — отец
 Н. Денисов, С. Баневич «Стойкий оловянный солдатик» — Крот
 О. Пройслер «Разбойник Хотценплотц» — Волшебник Петрозилиус Цвакельман
 Г.-Х. Андерсен «Принцесса и свинопас» — Первый министр, Парень

Фильмография 
 1978 — Женитьба Белугина — слуга
 2003 — Лесник —вахтер
 2015 — Тихий дон — хозяин, приютивший Аксинью

Примечания 

Персоналии:Театр им. Станиславского